Ги́нсбург — фамилия еврейского происхождения. Образована от названия немецкого города Гюнцбург.

Известные носители 
 Гинсбург, Люсьен (Серж Генсбур; 1928—1991) — французский поэт, композитор, автор и исполнитель песен, актёр и режиссёр.
 Гинсбург, Сеймур (Seymour Ginsburg, 1928—2004) — американский математик и специалист в области информатики.
 Гинсбург, Софья Михайловна (иногда также Гинзбург; 1863—1891) — революционерка-народница, в 1888 году пыталась организовать покушение на Александра III.

См. также

Примечания